

Населені пункти та їхні частини

 Копаліна — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Копаліна — село в гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства
 Копаліна — частина міста Величка в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Карвін у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Копаче-Великі в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Павліковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Хоронґвиця в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Посквітув у гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Блоне в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Ґробля в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Сулкув у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Копаліна — частина села Пуланкі в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Копаліна — частина села Братковичі (Братковіце) в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Копаліна — частина села Рокітно в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Копаліна — осада в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Копаліна — осада в гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Копаліна — осада в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки